Lätjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lätjärnen (Dalby socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Lätjärnen (Norra Ny socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Lätjärnen, Dalarna, sjö i Smedjebackens kommun,  (6,09 ha)
Lätjärnen, Ångermanland, sjö i Strömsunds kommun, 
Stor-Lätjärnen, sjö i Strömsunds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn